August Vermeylenfonds, een Vlaams cultuurfonds
 Afrikaner Volksfront, een Zuid-Afrikaanse samenwerkingsverband van 21 rechtse Afrikaner partijen
 AV Formula, een Spaans autosportteam